Алекса́ндр Па́влов:
 Павлов, Александр Владимирович (1869—1947) — российский геолог, профессор Московского университета.
 Павлов, Александр Владимирович (род. 1983) — российский правовед, философ, культуролог, историк политической философии, кинокритик.